Фелпс има више значења:
 Округ Фелпс (Мисури)
 Округ Фелпс (Небраска)
 Фелпс (Кентаки)
 Фелпс (Њујорк)